Weishaupt ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Weishaupt (1748–1830), deutscher Rechtswissenschaftler und Philosoph
 Axel Weishaupt (1945–2010), deutscher Diplomat
 Carl Weishaupt (1787–1853), bayerischer Offizier und Politiker
 Eduard von Weishaupt (1786–1864), bayerischer Generalmajor, Kommandant von Germersheim
 Erich Weishaupt (* 1952), deutscher Eishockeyspieler
 Fanny Edle von Geiger-Weishaupt (1862–1931), deutsche Malerin
 Franz Seraph Weishaupt († 1866), deutscher Lithograf und Werkmeister
 Gero P. Weishaupt (* 1964), deutscher römisch-katholischer Theologe und Kirchenrechtler
 Heinrich Weishaupt (1810–1883), deutscher Lithograf
 Hellmut Weishaupt (1895–1958), deutscher Pädagoge und Abgeordneter
 Hermann Weishaupt (1815–1869), preußischer Baumeister und Baubeamter
 Johann Weishaupt (1886–1962), deutscher Politiker (CDU)
 Johann Georg Weishaupt (1716–1753), deutscher Jurist
 Joseph Weishaupt (1953–1992), deutscher Hörfunkjournalist
 Matthias Weishaupt (* 1961), Schweizer Politiker (SP)
 Max Weishaupt (1908–1982), deutscher Unternehmer
 Philipp Weishaupt (* 1985), deutscher Springreiter
 Samuel Weishaupt (1794–1874), Schweizer Pfarrer und Chorleiter
 Saskia Weishaupt (* 1993), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Siegfried Weishaupt (* 1939), deutscher Unternehmer, Kunstsammler und Mäzen
 Theodor Weishaupt (1817–1899), deutscher Bauingenieur

Weishaupt steht für:
 Weishaupt (Unternehmen), Heizungshersteller in Schwendi
 Kunsthalle Weishaupt, Museum in Ulm

Siehe auch:
 Sammlung Weishaupt
 Weisshaupt